Katzheim ist der Name folgender Orte:

 Katzheim (Maxhütte-Haidhof), Ortsteil von Maxhütte-Haidhof, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Katzheim (Schlier), Ortsteil von Schlier, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg